Johan Pihlgren kan syfta på:

 Joppe Pihlgren (född 1960), svensk musiker och TV-reporter
 Johan Pihlgren (skeppsbyggare) (1845–1924), svensk skeppsbyggare och ämbetsman